Европска одбојкашка конфедерација (), позната по свом акрониму ЦЕВ (од ), је организација која представља административни и контролни орган за одбојку у Европи. Седиште организације се налази у Луксембургу.

ЦЕВ обухвата 55 европских националних одбојкашких савеза, а од 2015. председник ЦЕВ-а је Александар Боричић из Србије.

Такмичења под њеним окриљем

Такмичења за националне тимове 
 Европско првенство у одбојци
 Европско првенство у одбојци за жене
 Европско првенство у одбојци за мушкарце до 21. године
 Европско првенство у одбојци за жене до 20. године
 Европско првенство у одбојци за мушкарце до 19. година
 Европско првенство у одбојци за жене до 18. година
 Европско првенство малих држава у одбојци за мушкарце
 Европско првенство малих држава у одбојци за жене

Такмичења за клубове 
 Лига шампиона за мушкарце и жене 
 ЦЕВ куп за мушкарце и жене 
 Челенџ куп за мушкарце и жене
 Бивша такмичења: Суперкуп Европе за мушкарце и жене

Председници

Придружени национални савези

Спољашње везе 
 Званичан сајт ЦЕВ-а

Одбојкашке организације
Међународне спортске организације